Ostenburg steht für:
 Pułtusk (deutsch Pultusk, 1941–1945 Ostenburg), polnische Stadt

Ostenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Gyula Ostenburg-Morawek (1884–1944), ungarischer Offizier und Politiker
 Lothar Ostenburg (1927–1971), deutscher Opernsänger (Bariton)
Siehe auch:
 Ostenberg
 Osterburg